Iakoute ou Yakoute peut désigner :
 le iakoute, une langue altaïque de Russie ;
 les Iakoutes, un peuple turc de Sibérie ;
 le Iakoute, une race de chevaux ;
 le Laika de Iakoutie, une race de chiens ;
 la  vache iakoute, une race bovine.